Сэмюэл Саймон Шмукер (28 февраля 1799 года — 26 июля 1873 года) — американский лютеранский пастор и теолог, один из организаторов Общего Синода.

Биография

Избранные труды 
 Biblical Theology of Storr and Flott, translated from the German (2 vols., Andover, 1826; reprinted in England, 1845)
 Elements of Popular Theology (1834)
 Kurzgefasste Geschichte der Christlichen Kirche, auf der Grundlage der Busch’en Werke (Gettysburg, Pennsylvania, 1834)
 Fraternal Appeal to the American Churches on Christian Union (Andover, 1838)
 Portraiture of Lutheranism (Baltimore, 1840)
 Retrospect of Lutheranism (1841)
 Psychology, or Elements of Mental Philosophy (New York, 1842)
 Dissertation on Capital Punishment (Philadelphia, 1845)
 The American Lutheran Church, Historically, Doctrinally, and Practically Delineated (1851)
 Lutheran Manual (1855)
 American Lutheranism Vindicated (Baltimore, 1856)
 The Lutheran Symbols (1856)
 Appeal on Behalf of the Christian Sabbath (Philadelphia, 1857)
 Evangelical Lutheran Catechism (Baltimore, 1859)
 The Church of the Redeemer as developed within the General Synod of the Evangelical Lutheran Church (1870)
 The Unity of Christ’s Church (New York, 1870)

Примечания

Ссылки 
 Encyclopedia Dickinsonia article
 
 Christian Cyclopedia article on S.S. Schmucker
 Bente, F. American Lutheranism Volume II St. Louis: Concordia Publishing House. 1919.
 Wolf, Edmund Jacob. The Lutherans in America; a story of struggle, progress, influence and marvelous growth. New York: J.A. Hill, 1889.
 Samuel S. Schmucker Papers at Gettysburg College
 

Лютеранские священники
Религиозные лидеры христианства